Etaka steht für folgende geografische Objekte:

 Etaka (Fluss), Fluss in Angola und Namibia
 Etaka-Damm, Stausee in Namibia